La Liga de Verano de la NBA 2022, también conocida como NBA Summer League 2022, es una competencia extra de la temporada organizada por la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) principalmente en el Thomas and Mack Center y el Cox Pavilion en Las Vegas, Nevada, en el campus de la Universidad de Nevada, Las Vegas, del 7 de julio al 17 de julio del 2022.  La liga de verano consiste en el Clásico de California, la Liga de Verano de Salt Lake City y la Liga de Verano de la NBA de Las Vegas .

Clásico de California 
Los Golden State Warriors organizarán el cuarto Clásico de California anual en el Chase Center los días 2, 3 y 5 de julio.

Equipos 

 Golden State Warriors
 Los Angeles Lakers 
 Miami Heat
 Sacramento Kings

Juegos

Día 1

Día 2

Día 3

Liga de verano de Salt Lake City 
El Utah Jazz organizará un torneo de todos contra todos en el Vivint Arena del 5 al 7 de julio, el séptimo año que celebra su liga de verano.

Equipos 

 Utah Jazz
 Oklahoma City thunder
 Grizzlies de memphis
 Filadelfia 76ers

Juegos

Día 1

Día 2

Día 3

Liga de verano de Las Vegas 
La liga de verano de la NBA de Las Vegas es una liga de verano oficial de la NBA, el decimosexto año que se lleva a cabo. Se juegan 75 partidos entre los 30 equipos de la NBA del 7 al 17 de julio. La liga juega en dos lugares: el Thomas and Mack Center y el Cox Pavilion, ambos ubicados en Paradise, Nevada ( cerca de Las Vegas ).

Equipos 

 Halcones de Atlanta
 Celtas de Boston
 Redes de Brooklyn
 Avispones de Charlotte
 Toros de Chicago
 Caballeros de Cleveland
 Mavericks de Dallas
 pistones detroit
 pepitas de denver
 guerreros del Estado Dorado
 cohetes de houston
 Indiana Pacers
 Clippers de Los Ángeles
 los Lakers de Los Angeles
 Grizzlies de memphis
 Miami Heat
 dólares de milwaukee
 lobos de madera de minnesota
 pelícanos de nueva orleans
 Los Knicks de Nueva York
 Oklahoma City thunder
 magia de orlando
 Filadelfia 76ers
 soles fénix
 Portland Trail Blazers
 Reyes de Sacramento
 Espuelas de San Antonio
 Rapaces de Toronto
 Jazz de Utah
 Magos de Washington

Juegos

Día 1

Día 2

Día 3

Referencias 

NBA Summer League
NBA 2022
Eventos deportivos